Эль-Тахин — условное название обнаруженного городского поселения цивилизация индейцев.
 Тахин (Стивен Кинг) — существо с телом человека и головой животного.
 Тахини (также известна как сезамовая паста) — распространённая на Среднем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени.

См. также 
 Тахир